

Sigle 
 High vacuum – alto vuoto.
 High voltage – alta tensione.
 Home video

Codici 
 HV – codice vettore IATA di Transavia.com.
 HV – codice ISO 3166-2:HU di Hódmezovásárhely (Ungheria).

Altro 
 hV – simbolo dell'ettovolt.